Partito Comunista di Polonia – partito politico polacco fondato nel 1918 e dissoltosi nel 1938
Partito Comunista di Polonia – partito politico polacco fondato nel 2002